Blackfield (wieś)
 Blackfield (zespół muzyczny)
 Blackfield (album)

Zobacz też